Rosie the Riveter (Rosie la riveteuse en français) est une icône populaire de la culture américaine
 Rosie Carpe, roman de Marie Ndiaye
 Rosie : une série de dessins animés
 Dumbrava Roşie, ville de Roumanie
 Sammy et Rosie s'envoient en l'air, film de Stephen Frears

En musique 
 Rosie Christmas et Another Rosie Christmas :des chants de Noël
 Whole Lotta Rosie de AC/DC
 Rosie Had Everything Planned de Supertramp

Au cinéma 
 Rosie, sa vie est dans sa tête, film belge réalisé par Patrice Toye en 1998.
 Rosie, film américain réalisé par David Lowell Rich en 1967.
 Rosie, film indien réalisé par P. N. Menon en 1965.

Rosie est le prénom de 
 Rosie Casals (née en 1948), joueuse de tennis américaine
 Rosie Reyes Darmon (née en 1939), joueuse de tennis mexicaine puis française
 Rosie Douglas, ancien premier ministre de la Dominique
 Rosie Fellner (née en 1978), actrice irlandaise
 Rosie Foley (née en 1984), joueuse irlandaise de rugby à XV
 Rosie Huntington-Whiteley (née en 1987), top model et actrice anglaise
 Rosie Lourde, actrice, réalisatrice, productrice et scénariste australienne.
 Rosie O'Donnell (née en 1962), actrice, humoriste, animatrice de télévision et productrice américaine 
 The Rosie O'Donnell Show : émission à la télévision
 Rosie Perez (née en 1964), actrice, productrice et réalisatrice américaine
 Rosie Ruiz (née en 1953), marathonienne
 Rosie Smith, membre live du groupe de metal extrême Cradle Of Filth
 Rosie Yale (née en 1968), actrice québécoise

 Voir aussi

Articles connexes 
 Homonyme : Rosy

Homonymie de prénom
Homonymie de titre